Geografia:
 Boleń – zatoka Zalewu Szczecińskiego
2 miejscowości w Polsce:
 Boleń – wieś w woj. małopolskim
 Boleń – osada w woj. lubuskim

Zoologia:
 boleń – gatunek ryby z rodziny karpiowatych:
 boleń pospolity
 boleń amurski (boleń płaskogłowy)

Zobacz też 
 Boleniec